«…Nothing Like the Sun» — другий студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 1987 році.

Список композицій

Сторона 1 
  «The Lazarus Heart» — 4:34
  «Be Still My Beating Heart» — 5:32
  «Englishman in New York» — 4:25

Сторона 2 
  «History Will Teach Us Nothing» — 4:58
  «They Dance Alone» — 7:16
  «Fragile» — 3:54

Сторона 3 
  «We'll Be Together» — 4:52
  «Straight to My Heart» — 3:54
  «Rock Steady» — 4:27

Сторона 4 
  «Sister Moon»	 — 3:46
  «Little Wing» — 5:04
  «The Secret Marriage» (Eisler, Sting) — 2:03

B-Side 
 «Ghost In The Strand» (Englishman In New York 7"/ Maxi Single)
 «Ellas Danzan Solas» (They Dance Alone Maxi Single)
 «If You There» (They Dance Alone 7")
 «Conversation With A Dog» (We'll Be Together 7"/ Maxi Single)
 «Someone to Watch Over Me» (Englishman in New York 3-inch CD single)
 «Up from the Skies» (Jimi Hendrix cover with Gil Evans and His Orchestra, Englishman in New York 3-inch CD single)

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Альбоми A&M Records
Жовтень 1987